Le patronyme Massaquoi est le nom d'un clan royal du peuple mandingue Vaï (originaire de l'actuel Liberia) - porté par plusieurs personnalités :

 Alloysious Massaquoi, membre fondateur du groupe de hip-hop Young Fathers à Édimbourg, né au Liberia ;
 Fatima Massaquoi (1904-1978), enseignante libérienne ;
 Hans-Jürgen Massaquoi, ou Hans Massaquoi (1926-2013), journaliste et écrivain germano-américain d'origine germano-libérienne, neveu de Fatima Massaquoi ;
 Mohamed Massaquoi (1986), joueur américain de football américain.

Homonymie de patronyme